Andrzej Lisicki (1927-2011) – polski astronom i oceanograf
 Henryk Lisicki (1839-1899) – polski historyk, publicysta
 Łazar Lisicki (1890-1841) – rosyjski malarz, grafik, architekt
 Paweł Lisicki (ur. 1966) – dziennikarz
 Sabine Lisicki (ur. 1989) – niemiecka tenisistka
 Waldemar Lisicki (ur. 1962) – polski lekkoatleta
 Wojciech Lisicki (ur. 1969) – polski muzyk